Шипово — топоним:

Босния и Герцеговина 
 Шипово — город в Республике Сербской.

Казахстан 
 Шипово — до 2007 г. название станции Таскала Казахской железной дороги.

Россия 
 Шипово — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Шипово — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Шипово — деревня в Становлянском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.